De veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op zaterdag 18 juli 2015 van Rodez naar Mende. Het was een heuvelrit van 178,5 km.

Parcours 
Onderweg passeerde het peloton twee cols van vierde categorie en twee cols van tweede categorie.

Verloop

Tussensprints

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 14e etappe op www.letour.fr

14
Ronde van Frankrijk 201514
Sport in Lozère
Mende